Agathocles (sofist), sofist en leraar van Damon
Agathocles van Syracuse, tiran van Syracuse
Agathocles (zoon van Lysimachus), zoon en erfgenaam van Lysimachus
Agathocles van Bactrië, Greco-Bactrische koning die regeerde rond 185 v.Chr.
Agathocles van Egypte, lijfwacht van Ptolemaeus V Epiphanes
Agathocles (band), grindcoreband